Света гора може да се отнася за:
 Света гора (Атон), полуостров и монашеска република в Гърция
 Света гора (Атон), планината на полуострова в Солунско, Гърция 
 Сръбска Света гора, комплекс от манастири в Сърбия
 Черногорска Света гора, комплекс от манастири в Черна гора
 Света гора, наименование на манастирски комплекси по различни краища на българската земя, пр. Софийска Света гора, Старозагорска Света гора, и др.

Вижте също 
 Свети гори, местност с комплекс от манастири в Украйна